Rokytne (ukrainisch ; russische Entsprechung Рокитное/Rokitnoje oder Ракитное/Rakitnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne; siehe Rokytne (Rokytne, Kiew)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Riwne; Rajon Sarny, siehe Rokytne (Sarny)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj; siehe Rokytne (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha; siehe Rokytne (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw; siehe Rokytne (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn; siehe Rokytne (Jahotyn)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw; siehe Rokytne (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw; siehe Rokytne (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk; siehe Rokytne (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne; siehe Rokytne (Riwne)
 Dorf in der Oblast Riwne; Rajon Sarny, siehe Rokytne (Sarny, Dorf)
 Dorf in der Oblast Schytomyr; Rajon Korosten, siehe Rokytne (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy; Rajon Konotop, siehe Rokytne (Konotop)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi; siehe Rokytne (Tscherniwzi)

Siehe auch:
 Rajon Rokytne
 Rakitnoje